Il sogno di Zorro ist

 der italienische Originaltitel der Abenteuerkomödie Zorro, der Held (1951)
 Il sogno di Zorro (1975), Westernparodie aus dem Jahr 1975